Luotuofangzi är en ort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Tianjin, i den norra delen av landet, omkring 16 kilometer öster om stadens centrum. Antalet invånare är .

Runt Luotuofangzi är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tianjin,  km väster om Luotuofangzi. Trakten runt Luotuofangzi består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Tianjin
WP:Projekt Kina